

Muziek 
Bangers & Mash (folkband), een Nederlandse folkband uit Heemskerk, opgericht rond 1990
Bangers + Mash (Sellers & Loren), een song van Peter Sellers en Sophia Loren uit 1961
Bangers + Mash (Radiohead), a song van Radiohead, dat uitkwam op het bonusalbum In Rainbows uit 2009

Radio en tv 
Bangers and Mash (tv-serie), een Britse tv-serie uit 1989 voor de Canadese zender CITV
Bangers and Mash (radioshow), een radioshow van de BBC

Overig 
Bangers and mash (gerecht), een Engels gerecht van worstjes met aardappelpuree
Bangerz and Mash (PlayStation), twee karakters van het PlayStation 2 videospel Dragon Quest VIII.